Het wereldkampioenschap schaatsen afstanden 2004 - 10.000 meter mannen werd gehouden op zondag 14 maart 2004 op de Taereung Indoor Ice Rink in Seoel, Zuid-Korea.

Statistieken 

Mannen 10.000 m
2004